Le tournoi de qualification du simple dames des Internationaux de France 2022 se déroule du 16 au .

16 des 128 joueuses engagées se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Une joueuse issue des qualifications reçoit les points de son dernier tour dans le tableau principal plus 40 points WTA supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiées 

 Ysaline Bonaventure
 Jule Niemeier
 Zhu Lin
 Cristina Bucșa
 Irina Maria Bara
 Donna Vekić
 Fernanda Contreras
 Oksana Selekhmeteva
 Rebecca Marino
 Olga Danilović
 Linda Nosková
 Valentíni Grammatikopoúlou
 Aleksandra Krunić
 Lesia Tsurenko
 Mirjam Björklund 
 Hailey Baptiste

Tableaux

Première qualifiée

Deuxième qualifiée

Troisième qualifiée

Quatrième qualifiée

Cinquième qualifiée

Sixième qualifiée

Septième qualifiée

Huitième qualifiée

Neuvième qualifiée

Dixième qualifiée

Onzième qualifiée

Douzième qualifiée

Treizième qualifiée

Quatorzième qualifiée

Quinzième qualifiée

Seixième qualifiée

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames des Internationaux de France 2022
 Tournoi de qualification du simple messieurs

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 Tableau des qualifications dames sur le site du tournoi

Navigation 

2022
Tennis féminin en 2022
Internationaux de France de tennis 2022